Braake steht für:

Orte:
 Braake (Lemwerder), Ortsteil der Gemeinde Lemwerder, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Braake (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Regierungsbezirk Köln, Nordrhein-Westfalen

Weiteres:
 Braake (Elbe), Nebengewässer der Elbe in Brunsbüttel, siehe Brunsbüttel #Braake
 Lina Braake oder Die Interessen der Bank können nicht die Interessen sein, die Lina Braake hat, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1974

Personen:
 Kitty ter Braake (1913–1991), niederländische Hürdenläuferin und Sprinterin

Siehe auch:
 Braak (Begriffsklärung)
 Braacke
 Bracke
 Brake